Le quadrant, d'une manière générale, exprime l'idée de division en quatre :

 le quadrant (en latin quadrans), pièce de monnaie romaine en bronze valant un quart d'as ;
 le quadrant, un secteur angulaire dont la mesure est de 90 degrés, soit un quatrième de cercle ;
 le quadrant, un instrument d'astronomie, de géodésie et de navigation ;
 le Quadrant, une constellation obsolète ;
 le quadrant, en politique ;
 les quadrants, dans Star Trek.
 Quadrants, un éditeur belge de bande-dessinée.
 les quadrants abdominaux sont les quatre parties divisant l'abdomen vu de face.
 On appelle aussi  quadrants  certaines cellules musculaires eucaryotes en forme de parallélépipède (notamment celles des nématodes). 
les quadrants, nom donné au système romantique développé dans Homestuck

Sources de référence 
 Dictionnaire de l'Académie française, , 1932-1935, Paris.